Кампо Сан Исидро има више значења:

 Кампо Сан Исидро (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Сан Исидро (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику